Azarja (Hebreeuws voor: "God is mijn helper") is een Hebreeuwse naam. In de Bijbel komen de volgende personen met de naam Azarja voor:

 De naam die in 2 Koningen 15 gebruikt wordt voor koning Uzzia, zie Uzzia
 De hogepriester ten tijde van koning Uzzia, zie Azarja (hogepriester)
 Een lotgenoot van Daniël, zie Sadrach, Mesach en Abednego
 Een nakomeling van Aäron, zie Azarja (Aäroniet)